Alcanena (gemeente)
 Alcanena (freguesia)